Alexander „Alec“ Smith (* 7. November 1876 in Darvel; † 12. November 1954) war ein schottischer Linksaußen.

Weblinks 
 
 Alec Smith auf londonhearts.com

Fußballnationalspieler (Schottland)
Fußballspieler (Glasgow Rangers)
Schottischer Meister (Fußball)
Schotte
Brite
Geboren 1876
Gestorben 1954
Mann